Empor Velten ist der Name folgender Sportvereine in Velten:

 BSG Empor Velten, Betriebssportgemeinschaft (bis 1990)
 Veltener RC Empor 1969, Rugbyverein